

Persone
 Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) – letterato e pedagogista danese
 Svend Grundtvig (1824-1883) – filologo danese, esperto di tradizioni popolari

Altro
 Chiesa di Grundtvig – edificio religioso nel quartiere di Bispebjerg, a Copenaghen
 Programma Grundtvig – programma educativo dell'Unione europea all'interno del Programma di apprendimento permanente (PAP).